Hypo Group Tennis International 2008 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Mai 2008 in Pörtschach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fanden in Casablanca der Grand Prix Hassan II sowie in Düsseldorf der World Team Cup statt. Beide zählten, genau wie die Hypo Group Tennis International, zur Kategorie der International Series. Es war die letzte Ausgabe des Turniers in Pörtschach.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Mónaco, der dieses Jahr im Finale in drei Sätzen mit 2:6, 6:2, 2:6 dem Setzlistenersten Nikolai Dawydenko unterlag. Damit gewann Dawydenko seinen 3. Titel beim Turnier sowie seinen 13. Einzeltitel insgesamt. Im Doppel gewannen Simon Aspelin und Julian Knowle im Vorjahr. Aspelin nahm nicht erneut teil, während Knowle mit Jürgen Melzer zusammen im Finale an den Brasilianern Marcelo Melo und André Sá mit 5:7, 7:6, [11:13] scheiterte. Sie gewannen damit ihren jeweils vierten Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 349.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 370.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis zum 19. Mai 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 126 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 132 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 20 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Pörtschach am Wörther See